Die Barclays Dubai Tennis Championships 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 25. Februar bis 1. März 2008 statt.

Im Einzel gewann Jelena Dementjewa gegen Svetlana Kusnezowa mit 4:6, 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber mit 7:5 und 6:2 gegen Yan Zi / Zheng Jie.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Dubai